Dynasty Warriors – serie di videogiochi
 Dynasty Warriors – videogioco del 1997
 Dynasty Warriors – videogioco per Playstation Portable del 2004